Пётр Гри́щенко:
 Грищенко, Пётр Денисович (1908—1991) — советский подводник.
 Грищенко, Пётр Лукьянович (1921—1973) — Герой Советского Союза.
 Грищенко, Пётр Семёнович (1931—2021) — советский партийный деятель, первый секретарь Удмуртского обкома КПСС (1985—1991).